Michael Sundlöv, švedski hokejist, * 11. oktober 1965, Švedska.

Sundlöv je v švedski ligi branil za kluba Skutskärs SK in Brynäs IF, za katerega je odigral dvanajst zaporednih sezon ter s katerim je osvojil naslov švedskega državnega prvaka v sezonah 1992/93 in 1998/99.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1994, kjer je z reprezentanco osvojil zlato medaljo, in Svetovnem prvenstvu 1993, kjer je bil dobitnik srebrne medalje.

Pregled kariere

|-
| Skutskärs SK
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
|
| 31
| 0
| 0
| 0
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 3
| 40
| 0
| 0
| 0
| 2
| 5.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 5
| 39
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.10
|
|
| 0
| 5
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 22
| 34
| 0
| 0
| 0
| 6
| 3.54
|
|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.20
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 35
| 37
| 0
| 1
| 1
| 16
| 3.00
|
|
| 1
| 2
| 0
| 0
| 1
| 0
| 5.00
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 35
| 40
| 0
| 0
| 0
| 20
| 2.97
|
|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.85
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 38
| 38
| 0
| 0
| 0
| 16
| 2.92
|
|
| 10
| 10
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.15
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 40
| 40
| 0
| 0
| 0
| 14
| 2.66
|
|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 0
| 12
| 3.57
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 37
| 39
| 0
| 0
| 0
| 10
| 3.06
| .891
|
| 12
| 12
| 0
| 0
| 0
| 6
| 2.42
| .912
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 21
| 22
| 0
| 1
| 1
| 18
| 3.81
| .864
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska 2. liga
| 95/96
|
| 16
| 18
| 0
| 0
| 0
| 16
| 1.88
|
|
| 10
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.90
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 96/97
|
|
| 39
| 0
| 0
| 0
| 24
| 2.68
| .896
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 15
| 41
| 0
|
| 0
| 0
| 3.27
| .873
|
| 0
| 3
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0
| 3
|
|
|
|
|
|
|-
| Skutskärs SK
| Švedska 2. liga
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skutskärs SK
| Švedska 2. liga
| 00/01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Skutskärs SK
Hokejisti Brynäs IF